Костянка

 Костянка — один из видов плодов цветковых растений.
 Костянки () — род губоногих многоножек.

Россия 
Ойконимы:
 Костянка — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Костянка — село в Шатковском районе Нижегородской области.

Гидронимы:
 Костянка — река в Ивановской области.
 Костянка — река во Владимирской области, Нижегородской области.